Центра́льная ревизио́нная коми́ссия КПСС (ЦРК КПСС) — один из высших органов КПСС, по уставу отвечавший за финансовую отчётность партии, за быстроту и правильность прохождения дел в центральных органах партии, ревизовавший кассу и предприятия КПСС (партийные школы, издательства и др.). Избиралась съездом КПСС и была подотчётна ему. Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС участвовали в работе пленумов ЦК КПСС (с правом совещательного голоса, как и кандидаты в члены ЦК).

История 
Возникла в 1919 году первоначально под названием Ревизионная комиссия, в 1920 году была переименована в Контрольную комиссию. В 1921 году произошло разделение Контрольной комиссии на ЦРК и ЦКК (последняя занималась контролем партийной дисциплины, в дальнейшем преобразована в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС). На XXVIII съезде КПСС вместо ЦРК и КПК при ЦК КПСС образован единый орган — ЦКК КПСС.

23 марта 1919 года избрана на VIII съезде РКП(б) как Центральная ревизионная комиссия РКП(б) в составе:
 Курский, Дмитрий Иванович — народный комиссар юстиции РСФСР;
 Луначарский, Анатолий Васильевич — народный комиссар просвещения РСФСР;
 Цивцивадзе, Илья Венедиктович — председатель Следственной комиссии Московского революционного трибунала.

На XIV съезде ВКП(б), проходившем с 18 декабря по 31 декабря 1925 года переименована в Центральную ревизионную комиссию ВКП(б). Количество членов — 7.

На XIX съезде КПСС, проходившем с 5 октября по 14 октября 1952 года переименована в Центральную ревизионную комиссию КПСС. Количество членов — 37.

На XXVIII съезде КПСС, проходившем с 2 июля по 13 июля 1990 года упразднена в связи с восстановлением Центральной контрольной комиссии КПСС.

Задачи ЦРК 
По словам М. Ф. Владимирского в Отчёте Центральной ревизионной комиссии 27 января 1934 года:

На Центральную ревизионную комиссию уставом партии возложены две задачи: первая — проверка финансового хозяйства, кассы и хозяйственных предприятий Секретариата Центрального комитета партии и вторая — проверка работы аппарата Секретариата Центрального комитета партии в отношении своевременности и правильности прохождения дел.

Председатели 
 16.3.1921 — 22.5.1924 — Ногин Виктор Павлович
 31.5.1924 — 2.12.1927 — Курский Дмитрий Иванович
 19.12.1927 — 2.4.1951 — Владимирский, Михаил Фёдорович
 9.1952 — 3.2.1959 — Москатов Пётр Георгиевич
 3.2.1959 — 17.10.1961 — Горкин Александр Фёдорович
 31.10.1961 — 29.3.1966 — Муравьёва Нонна Александровна
 8.4.1966 — 25.2.1986 — Сизов Геннадий Фёдорович
 6.3.1986 — 30.9.1988 — Капитонов Иван Васильевич
 1988—1990 — Низовцева, Алла Афанасьевна (исполняющая обязанности)

Бюро ЦРК КПСС 
Рекордно большой состав (85 членов) её был избран на XXV съезде КПСС в 1976 г. 
ЦРК КПСС избирала Бюро ЦРК КПСС. В состав Бюро ЦРК КПСС вошли председатель ЦРК КПСС, заместитель председателя ЦРК КПСС и члены Бюро ЦРК КПСС.

10 апреля 1984 года — 25 февраля 1986 года председатель Бюро Центральной ревизионной комиссии КПСС Сизов Геннадий Фёдорович.
6 марта 1986 года — 30 сентября 1988 года председатель Бюро Центральной ревизионной комиссии КПСС Капитонов Иван Васильевич.
30 сентября 1988 года — 9 июля 1990 года и.о. председателя Бюро Центральной ревизионной комиссии КПСС Низовцева Алла Афанасьевна.

Заместителями председателя ЦРК КПСС избирались:

Центральная Ревизионная Комиссия РКП(б) - ВКП(б) - КПСС, заместители председателя

15.12.1969 - 30.3.1971 Московский Василий Петрович
27.4.1973 - 24.2.1976 Теребилов Владимир Иванович
26.10.1976 - 5.2.1986 Халдеев Михаил Иванович
6.3.1986 - 9.7.1990 Низовцева Алла Афанасьевна

Члены Бюро ЦРК КПСС с 10.4.1984 по 25.2.1986 гг:

председатель: Сизов Георгий Фёдорович
заместитель председателя: Халдеев Михаил Иванович

члены Бюро:

Коннов Вениамин Фёдорович
Лукьянов Анатолий Иванович
Федулова Алевтина Васильевна

члены Бюро ЦРК КПСС с 6.3.1986

председатель: Капитонов Иван Васильевич (30.9.1988 освобождён от обязанностей в связи с уходом на пенсию)

заместитель председателя: Низовцева Алла Афанасьевна (с 30.9.1988 исполняющий обязанности председателя ЦРК КПСС)

члены Бюро ЦРК КПСС:

Коннов Вениамин Фёдорович
Лаптев Павел Павлович
Халдеев Михаил Иванович
с 7.2 по 9.7.1990 года членом бюро избирался Шинкевич Иван Артёмович.

Примечания

Литература

Ссылки 
 С. А. Месяц.  История высших органов КПСС 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1965

Аудит
КПСС
Организации, основанные в 1919 году